Valga Warrior (est. Valga FC Warrior) – estoński klub piłkarski z siedzibą w mieście Valga.

Historia 
Chronologia nazw:
 1997–2005: FC Valga
 od 2006: Valga Warrior

Klub FC Valga założony został w 1997. W 1998 startował w rozgrywkach Esiliigi. W 2000 debiutował w Meistriliidze, potem na 2 lata spadł do niższej ligi. W latach 2003–2006 ponownie występował w Meistriliidze. Od 2007 występuje w Esiliidze.

Valga Warrior w estońskim futbolu

Linki zewnętrzne 
 Historia występów na klisfo.info 

Estońskie kluby piłkarskie
Valga
Kluby piłkarskie założone w 1997